Bei den World Games 2013 in Cali fanden vom 2. bis 4. August im Squash zwei Wettbewerbe statt. Insgesamt 40 Athleten aus 19 Ländern nahmen an den Wettbewerben teil, davon 21 in der Herren- und 19 in der Damenkonkurrenz. Aus Deutschland nahmen Simon Rösner, Raphael Kandra und Franziska Hennes teil, Teilnehmer aus anderen deutschsprachigen Ländern gingen nicht an den Start.

Bei den Damen verteidigte die topgesetzte Weltranglistenerste Nicol David ohne Satzverlust ihren Titel von 2009. In der Neuauflage des Finals von 2009 besiegte sie erneut Natalie Grinham. Bronze gewann die Französin Camille Serme. Auch bei den Herren setzte sich mit dem Franzosen Grégory Gaultier der topgesetzte Spieler durch. Mit seinem Sieg holte er die erste Goldmedaille im Squash für Frankreich bei den World Games. Im Endspiel besiegte er Simon Rösner aus Deutschland, der sich zuvor im Halbfinale gegen den an Position zwei gesetzten Engländer Peter Barker durchsetzen konnte. Damit holte er die zweite Medaille im Squash für Deutschland nach Sabine Schöne 1997, die ebenfalls die Silbermedaille gewann. Bronze ging kampflos an Miguel Ángel Rodríguez aus Kolumbien.

Herren

Setzung

Hauptrunde

Frauen

Setzung

Hauptrunde

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Squash
2013
Squashturnier 2013
Squashturnier in Kolumbien